Гривы — название нескольких населённых пунктов:
 Гривы — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Гривы — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Гривы — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Гривы — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Гривы — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Гривы — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Гривы — деревня в Островском районе Псковской области.
 Гривы — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Гривы — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.

См. также 
 Грива (значения)